Plaats in Indonesië
 Tanjung Merahe (Kuta Buluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Merahe (Selesai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra